Săvescu se poate referi la:

Nume de familie 
 Aida Săvescu
 Iuliu Cezar Săvescu
 Mugur Gh. Săvescu
 Napoleon Săvescu

Denumiri geografice 
 Râul Săvescu

Vezi și 
 Sava (dezambiguizare)
 Savu (dezambiguizare)
 Săveni (dezambiguizare)
 Săvești (dezambiguizare)
 Săvinești (dezambiguizare)

Nume de familie românești